Олле () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 	
 Олле () — коммуна во французском департаменте Эр и Луар центрального региона.